Новогодние игрушки — термин, который может означать:

 Новогодние игрушки — песня Аркадия Хоралова
 Новогодние игрушки — то же, что и ёлочные украшения